Класс Seaside — класс  круизных судов, принадлежащих и управляемыми MSC Cruises. Первый корабль серии MSC Seaside вступил в эксплуатацию в Карибском море в декабре 2017 года. Второй корабль MSC Seaview спущен на воду спустя год в июне 2018 года.

Корабли 
Первые два судна были заказаны в мае 2014 года стоимостью 700 миллионов долларов США. Строительством занималась фирма Fincantieri, закончив работы в ноябре 2017 года над первым судном и в мае 2018 года над вторым. В планах компании MSC Cruises было запланировано строительство третьего судна. После постройки MSC Seaside MSC Cruises объявила, что она намерена реализовать постройки третьего судна, а также четвертого, со спуском на воду в 2021 и в 2023 годе. В третий и четвертый корабль планируется внести модификации и назвать классом Seaside EVO.

Проект  
Класс Seaside основан на проекте Fincantieri's Project Mille. Первые два корабля имеют 18 палуб и валовой вместимость 153 516 брт, длиной 323 метра, осадкой 8,8 метров и ширину 41 метр. Максимальная пассажировместимость составляет 5 119, при этом экипаж составляет 1413 человек. Два судна Seaside EVO увеличат в габаритах до  339 метров, валовая вместимость увеличиться до 169 380 брт, получат дополнительную палубу и смогут перевозит 5 646 пассажиров.

Судна класса Seaside рассчитаны на дизель-электрическую генераторную систему с четырьмя двигателями Wärtsilä, под управлением GE Marine. Движение корабля осуществляется за счет двух винтов, каждый из которых приводится в движение электродвигателем мощностью 20 мегаватт (27 000 л.с.); четыре передних и три кормовых маневровых двигателей мощностью 3,1 мегаватта (4200 л.с.). Система обеспечивает максимальную скорость судна 21,3 узла.

Примечания 

Круизные суда
Суда, построенные в Италии